Nippotaenia är ett släkte av plattmaskar. Nippotaenia ingår i familjen Nippotaeniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Nippotaenia